Mrežnički Brig je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Duge Rese, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 261 stanovnika te 80 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji